BBK kan syfta på:

 BBK –  en av Boverket utgiven handbok som innehåller exempel på dimensionering, utförande och kontroll av betongkonstruktioner, se Bestämmelser för betongkonstruktioner
 BBK – en idrottsförening i Boden, se Bodens BK
Borstahusens Bollklubb – en fotbollsklubb i Landskrona
 Akropol BBK – en basketklubb i Rinkeby
 Helsingborg BBK – en basketklubb i Helsingborg
 Luleå BBK – en basketbollklubb i Luleå
 Ockelbo BBK – en basketklubb i Ockelbo 
 Södertälje BBK – en basketklubb i Södertälje
 Umeå BBK – en basketklubb i Umeå
 Visby BBK – en basketbollklubb från Visby